La Libertad – miasto w Ekwadorze
 La Libertad – kanton w Ekwadorze, w prowincji Santa Elena
 La Libertad – miasto na Filipinach, w stanie Negros Oriental
 La Libertad – miasto na Filipinach, w stanie Zamboanga del Norte
 La Libertad – miasto w Nikaragui
 La Libertad – region Peru
 La Libertad – miasto w Salwadorze
 La Libertad – departament Salwadoru
 La Libertad – miasto w meksykańskim stanie Chiapas
 La Libertad – miasto w gwatemalskim departamencie Petén
 La Libertad – miasto w gwatemalskim departamencie Huehuetenango
 La Libertad – gmina (municipio) w środkowym Hondurasie, w departamencie Comayagua
 La Libertad – gmina (municipio) w środkowym Hondurasie, w departamencie Francisco Morazán

Zobacz też 
 Libertad